Typ 115 oder Type 115 steht für:

 Victoria Typ 115, Kleinkraftrad der Zweirad Union
 Type 115 Virginia Mk VIII, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen